Такла Хайманот или Текле Хайманот — имя нескольких исторических персон:

 Такла Хайманот — абиссинский святой, в честь которого названы:
 Такла Хайманот I — царь Эфиопии.
 Такла Хайманот II — царь Эфиопии.
 Такла Хайманот из Гондара — узурпатор.
 Такла Хайманот из Годжама

См. также 
 Тэкле (имя)

Примечания